Michael Grant – attore statunitense
 Michael Grant – numismatico e storico britannico
 Michael Grant – pugile statunitense
 Michael Grant – scrittore statunitense